Альме́ндра ( — мигдаль) — багатозначна назва:
 Агустін Альмендра — аргентинський футболіст
 Альмендра (Саламанка) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
 Альмендра (Самора) — муніципалітет в Іспанії у провінції Самора
 Альмендра (ГЕС) — гідроелектростанція між іспанськими провінціями Самора і Саламанка
 Альмендра Гомельскі — перуанська модель
 Almendra — аргентинський рок-гурт
 Almendra (альбом) — дебютний студійний альбом однойменного аргентинського рок-гурту

Див. також 
 Альменда